Фринозома Дугласа, короткорогая жабовидная ящерица (Phrynosoma douglassii) — вид ящериц из рода Phrynosoma. Название дано в честь шотландского биолога Дэвида Дугласа (1799—1834).

Длина тела от 6 до 15, в среднем 7—8 см. Самцы заметно меньше самок. Масса самок 20 г, самцов — 12 г. Всё тело покрыто колючками. Окраска серого, желтоватого или красновато-коричневого цвета с двумя рядами крупных тёмных пятен на спине. Брюхо белого или кремово-жёлтого цвета. При угрозе или агрессии их цвет становится более интенсивным.

Активна днём. Питается насекомыми, прежде всего муравьями. При этом распознаёт только ту добычу, которая активно движется. Наряду с насекомыми охотится также на моллюсков и иногда на мелких змей.

Спаривание происходит с апреля по июль, при этом самцы активно ищут самок. Яйцеживородящая ящерица. В выводке от 6 до 30 детёнышей. Самцы становятся взрослыми через 1 год, самки — через 2 года. Продолжительность жизни около 5 лет.

Естественными хищниками вида являются койоты, лисы, соколы, вороны, змеи и крупные ящерицы.

Вид распространён в северо-западной части США и Британской Колумбии.

Примечания

Литература 
 B. Baur, R. R. Montanucci: Krötenechsen. Herpeton, Offenbach 1998. ISBN 3-9802892-8-1
 John L. Behler, F. W. King: National Audubon Society Field Guide to North American Reptiles and Amphibians. Alfred A. Knopf, New York 1979. ISBN 0-394-50824-6
 J. E. Heath: Temperature regulation and diurnal activity in horned lizards. in: University of California Publications in Zoology. University of California Press, Berkeley 64.1965, 3, 97-136. 
 Richard R. Montanucci: A phylogenetic study of the horned lizards, genus Phrynosoma, based on skeletal and external morphology. Contributions in Science 390. Natural History Museum of Los Angeles County, Los Angeles 1987. 
 E. R. Pianka, W. S. Parker: Ecology of horned lizards, a review with special reference to «Phrynosoma platyrhinos». in: Copeia. Washington 1975,1, 141—162. 
 W. C. Sherbrooke: Collecting and feeding harvester ants to captive horned lizards. in: Herpetological Review. 26.1995, 1, 25-26. 
 T. W. Reeder, R. R. Montanucci: Phylogenetic analysis of the horned lizards (Phrynosomatidae: Phrynosoma). Evidence from mitochondrial DNA and morphology. in: Copeia. Washington 2001, 2, 309—323. 
 K. R. Zamudio, K. B. Jones, R. H. Ward: Molecular systematics of short-horned lizards. Biogeography and taxonomy of a widespread species complex. in: Systematic Biology. Taylor & Francis, London 46.1997, 2, 284—305. 

Phrynosomatidae
Пресмыкающиеся Северной Америки
Животные, описанные в 1828 году
Дуглас